Kvalspelet till Europamästerskapet i fotboll för damer 1997 spelades under perioden 17 september 1995-29 september 1996.

Class A

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

Grupp 4

Playoff

Class B

Grupp 5

Grupp 6

Grupp 7

Grupp 8

Kvalspel

Referenser

Allmänna källor
 Uefa.com
 Rsssf.com

1995 i Europa
1996 i Europa
Europamästerskapet i fotboll för damer
Fotbollsåret 1995
Fotbollsåret 1996